Frängstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Frängstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Frängstjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723302-169913), sjö i Skellefteå kommun, 
Frängstjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724199-171256), sjö i Skellefteå kommun,  (4,97 ha)
Frängstjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724385-170983), sjö i Skellefteå kommun,  (7,08 ha)
Frängstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720104-168342), sjö i Norsjö kommun,  (38,5 ha)
Frängstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722811-166616), sjö i Norsjö kommun,  (9,48 ha)
Stor-Frängstjärnen, sjö i Norsjö kommun, 
Frängstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Frängstjärnen (Malå socken, Lappland, 723285-166302), sjö i Malå kommun, 
Frängstjärnen (Malå socken, Lappland, 724591-164980), sjö i Malå kommun,  (9,49 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn